Марті Турко (,  13 серпня 1975, Су-Сент-Марі) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 124-м загальним номером командою «Даллас Старс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Даллас Старс», «Юргорден», «Чикаго Блекгокс», «Ред Булл» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 590 матчів у НХЛ, включаючи 47 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Нагорода Роджера Кроз'єра — 2001, 2003.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 2003.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2003, 2004, 2007. 
 Срібний призер чемпіонату світу 2005.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 

 
 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Задрафтовані «Даллас Старс»
Хокеїсти «Юргордена»
Хокеїсти «Ред Булл» (Зальцбург)
Італійці Канади
Уродженці Су-Сент-Марі (Онтаріо)